Посёлок имени Кру́пской — микрорайон Твери. Расположен в южной части города на территории Московского района. Посёлок пересекает Бурашевское шоссе, на севере — линия Октябрьской железной дороги. К западу — микрорайон Южный, к востоку — деревня Бортниково.

Возник перед Великой Отечественной войной. Назван в память Надежды Константиновны Крупской (умерла в 1939 году). Основная застройка (частным сектором) — в 1950-е годы.

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Твери
Объекты, названные в честь Надежды Крупской